Ваља Сеака има више значења:

 Ваља Сеака (Николаје Балческу), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Сеака (Ваља Сеака), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ваља Сеака (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ваља Сеака (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Ваља Сеака (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ваља Сеака (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Ваља Сеака (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Ваља Сеака (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Ваља Сеака (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ваља Сеака (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Ваља Сеака (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији